Předbořice má více obcí nebo jejich částí:

 Předbořice (Kamberk), část obce Kamberk v okrese Benešov 
 Předbořice (Černíny), část obce Černíny v okrese Kutná Hora
 Předbořice (Kovářov), část obce Kovářov v okrese Písek